Marella ist der Familienname folgender Personen:

 Olinto Marella (1882–1969), italienischer römisch-katholischer Priester, Seliger 
 Paolo Marella (1895–1984), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Robert James Marella (1937–1999), US-amerikanischer Wrestler, siehe Gorilla Monsoon (Wrestler)

Marella bezeichnet:

 Marella (Schiff), Fähre der finnischen Reederei Viking Line

Siehe auch: 

 Marrella